Tunngrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tunngrund, Korsholm, Österbotten, 
 Tunngrund, Kaskö, Österbotten,

Se även
Tunngrundet

Robotskapade Finlandförgreningar